Kalbfleisch bezeichnet:

 Kalbfleisch, das Fleisch junger Rinder

Kalbfleisch ist der Familienname folgender Personen:

 George Randolph Kalbfleisch (1931–2006), US-amerikanischer Physiker
 Girard Edward Kalbfleisch (1899–1990), US-amerikanischer Jurist
 Heinrich Kalbfleisch (1891–1948), deutscher Mediziner
 Karl Kalbfleisch (1868–1946), deutscher Altphilologe
 Martin Kalbfleisch (1804–1873), US-amerikanischer Politiker
 Walter Kalbfleisch (1911–1960), kanadischer Eishockeyspieler